Величковичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Величковичи — деревня, Волчинский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Величковичи — деревня, Городецкий сельсовет, Кобринский район, Брестская область
 Величковичи — агрогородок, Копацевичский сельсовет, Солигорский район, Минская область

См. также 
 Величкович — фамилия.